Xavier est un prénom d'origine basque qui signifie « maison neuve ».

Saints 
 François Xavier, saint catholique.

Prénom

Patronyme 

 Abel Xavier (1972-), footballeur portugais ;
 Bruno Xavier (1984-), joueur international brésilien de football de plage ;
 Carlos Xavier (1962-), footballeur portugais ;
 Clément Xavier (1981-), auteur de bande dessinée français ;
 François Xavier (1962-), écrivain et réalisateur français ;
 José Xavier (1969-), footballeur portugais ;
 Luís Xavier (1907-), footballeur portugais ;
 Marlon Xavier (1997-), footballeur brésilien ;
 Nelson Xavier (1941-2017), acteur brésilien ;
 Pedro Xavier (1962-), footballeur portugais.

Personnage de fiction 

 Charles Xavier, personnage de fiction du comic X-men.

Toponyme 

 Xavier, municipalité navarraise.
 Université Xavier, université jésuite américaine de l’Ohio.
 La forêt nationale de Mário Xavier, une forêt nationale brésilienne.

Monument 

 Château de Xavier

Prénom basque masculin
Prénom masculin
Homonymie de patronyme